Села:
 Зайці — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 — Котелевський район)
 Зайці — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)